Long se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas J. Long
 John A. Long
 Khuat Dang Long